Поляковский сельсовет:
 Поляковский сельсовет — входит в Зейский район Амурской области.
 Поляковский сельсовет — в составе Давлекановского района Башкортостана.
 Поляковский сельсовет — в составе Учалинского района Башкортостана.